Le Bonsaï (ou Bonzaï), un terme d'arboriculture.
 Les arbres-nains, un conte japonais.